Свети синод (), црквени је законодавни или извршни орган.

Свети синод се може односити на:
 Свети синод Цариградске патријаршије
 Свети синод Александријске патријаршије
 Свети синод Антиохијске патријаршије
 Свети синод Јерусалимске патријаршије
 Свети синод Руске православне цркве (до 1917. — Свети правитељствујушчи синод)
 Архијерејски синод Руске православне заграничне цркве
 Свети синод Белоруске православне цркве
 Свети синод Украјинске православне цркве
 Свети синод Православне цркве Молдавије
 Синод Естонске православне цркве
 Синод Летонске православне цркве
 Синод Казахстанског митрополијског округа
 Синод Средњоазијског митрополијског округа
 Свети синод Грузијске православне цркве
 Свети синод Бугарске православне цркве
 Свети синод Румунске православне цркве
 Свети синод Кипарске православне цркве
 Свети архијерејски синод Српске православне цркве
 Свети архијерејски синод Православне охридске архиепископије
 Свети синод Грчке православне цркве
 Свети синод Албанске православне цркве
 Свети синод Пољске православне цркве
 Свети синод Православне цркве чешких земаља и Словачке
 Свети синод Православне цркве у Америци